Henry Allen (Engels voetballer) (1896-?), Engels voetballer
 Henry Allen (Chileens voetballer), Chileesn voetbalverdediger voor onder meer Unión Española
 Henry Allen (journalist), Amerikaans journalist, dichter, musicus en criticus
 Henry Allen, of Henry Alline ("The Apostle of Nova Scotia", 1748-1784), christelijk priester schrijver van hymnes
 Henry George Allen (1815-1908), Brits parlementslid tussen 1880 en 1886
 Henry Dixon Allen (1854-1924), Amerikaans afgevaardigde voor Kentucky
 Henry Tureman Allen (1859-1930), Alaskaans ontdekkingsreiziger en militair officier
 Henry Edgarton Allen (1864-1924), Canadees politicus en ondernemer
 Henry Justin Allen (1868-1950), gouverneur van Kansas
 Henry Tureman Allen jr. (1889-1971), Amerikaans ruiter
 Henry Wilson Allen (1912-1991), Amerikaans schrijver en scriptschrijver
 Henry James Allen jr., zie Red Allen (jazzmusicus) (1908-1967), jazzmusicus